Лю́двик Меросла́вский (;  — , Париж) — польский революционер и военачальник, генерал.

Биография 
Родился в семье Адама Каспера Мерославского (22.12.1785 — 16.11.1837), полковника польских легионов Наполеона, адъютанта генерала Даву, который стал его крестным отцом, и француженки Камиллы Нотт де Ваплё () (1790 — 15.06.1830).

В 1820 году семья переехала в Царство Польское. Людвик учился в школах в Ломже и Калише. Поступил на военную службу в 5-й пехотный полк. Участвовал в восстании 1830 года. С отрядом повстанцев отступил в австрийскую Галицию, затем уехал во Францию.

Работал в различных эмигрантских организациях радикального направления. С 1834 года член организации «Молодая Польша» (Mloda Polska). C 1838 года член литературного общества (Towarzystwo Literackie) в Париже; с 1839 года в объединении польской эмиграции (Zjednoczenie Emigracji Polskiej); с 1843 года — член Польского демократического общества, входил в его руководство. Поддерживал идею вооружённого восстания в Польше.

Был назначен главнокомандующим войсками готовящегося восстания в Великопольской области, принадлежавшей Пруссии. Прибыл туда в декабре 1845 года, участвовал в секретных совещаниях. В феврале 1846 года арестован, в 1847 году приговорён судом в Берлине к смертной казни, заменённой пожизненным заключением, но уже в марте 1848 года освобождён из тюрьмы во время революции в Берлине.

28 марта прибыл в Познань, начал организацию польских отрядов из добровольцев. Прусские власти сначала вступили с ним в переговоры, но когда Мерославский потребовал для будущего польского королевства и немецкую часть Познани и начал терроризировать немецкое население, генерал Коломб быстро усмирил инсургентов и близ русской границы принудил Мерославского к капитуляции. В июне 1848 года Мерославский помилован и освобождён благодаря вмешательству французских дипломатов.

В марте — апреле 1849 года командовал неудачной кампанией против Бурбонов на Сицилии.

Затем командовал войсками повстанцев в Бадене. Был разбит прусскими войсками под командованием Морица фон Гиршфельда под Раштаттом, оставил командование и возвратился в Париж.

В 1853 году основал эмигрантскую политическую группу Польский Круг ().

В 1860 году командовал интернациональным легионом в армии Гарибальди.

С октября 1861 по март 1862 года руководил польско-итальянской военной школой в Генуе.

Участие в Восстании 1863 года 
С началом польского восстания 1863 года прибыл из Парижа в Пруссию и был провозглашён диктатором восстания. 5 (17) февраля 1863 из Познани перешёл границу у Крживосондза с секретарём Куржиной и 12 офицерами-наемниками разных национальностей, к ним присоединились 100 человек молодёжи и некоторые мелкие отряды, всего собралось по разным оценкам от 250 до 500 человек.

а эта группа столкнулась на опушке Кривосондзского леса с отрядом командира Олонецкого полка полковника Шильдер-Шульднера (3,5 роты, 60 казаков и 50 человек пограничной стражи).

Шильдер-Шульднер легко рассеял эту группировку, при этом захватил лагерь, много лошадей и оружия, повозки и даже личную переписку Мерославского. Фактически полный разгром его отряда заставил Мерославского с группой из 36 человек отступить к деревне Радзеёвой и 8 (20) февраля соединиться с отрядом другого повстанческого командира Казимира Мелецкого из 400 человек в деревне Троячек.

После окончательного поражения под Новой-Весью а Людвик Мерославский  11 (23) февраля бежал в Париж, обвинив в своих военных поражениях плохую организацию восстания в Царстве Польском. Несмотря на бегство с территории, охваченной мятежом, Мерославский не сложил с себя полномочий диктатора, и де-факто оставался руководителем восстания до 27 февраля (10 марта) 1863 года, когда под давлением белых прислал из Парижа письмо, в котором отказался от должности и неохотно рекомендовал назначить своим преемником на должность диктатора своего давнего соперника — Мариана Лангевича, к которому испытывал личную неприязнь.

После бегства Лангевича и гибели С. Бобровского, в середине апреля 1863 года, Мерославский прибыл в Галицию, где планировал сформировать повстанческий корпус численностью в 4 — 5 тысяч человек, с которым планировал вторично перейти границу с Царством Польским, начав свою вторую компанию против регулярных войск. Тем не менее, за несколько недель ему удалось собрать под своим началом лишь около 400 — 500 человек с 2 пушками, кроме того, австрийские власти, узнав о приезде и планах Мерославского, вскоре решились разоружить собранный им отряд. Однако Мерославский, несмотря на полную неготовность подразделения к ведению боевых действий, решился в спешке переправить его на территорию Царства Польского, разделив на несколько групп. По плану сам он должен был дособирать силы и перейти границу позже. 

В ночь с 3 на 4 мая 1863 года разделенный корпус в нескольких местах попытался перейти австро-российскую границу. В результате две группы были обнаружены и разоружены австрийцами, третья же, численностью в 153 человека с 2 пушками, под командованием капитана Стефана Мальчевского сумела перейти границу, продержалась менее суток и уже вечером 4 мая 1863 года была наголову разбита под Иголомью отрядом русской пограничной стражи. После этих событий Мерославский отказался от какого бы то ни было дальнейшего участия в восстании, и окончательно убыл в Париж.

После восстания 
В 1865 году с группой сторонников возродил Польское демократическое общество, отдельное от существовавшего параллельно «Союза польской эмиграции» во главе с Ярославом Домбровским. В тот же период популярность Мерославского среди польской эмиграции пошла на спад.

В 1870 году в результате своих интриг и конфликтов с соратниками был снят голосованием с поста председателя и исключён из общества, а само общество объединилось с «Союзом польской эмиграции», переименованным к тому моменту в «Объединение польской демократии». 

Умер в Париже 22 ноября 1878 года в нищете и полном политическом забвении.

Женат никогда не был, детей не имел.

Труды 
 Histoire de la revolution de Pologne, (1836—1838);
 Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 roku (1845)
 Powstanie 1830 (1845-87)
 Rozbiór krytyczny kampanii poznańskiej w roku 1848 (1852)
 Pamiętnik Mierosławskiego. 1861—1863 (1924)

Примечания 

Революционеры Германии
Революционеры Италии
Революционеры Польши
Военачальники Польши
Военачальники Италии
Военачальники Германии
Польские повстанцы 1863 года
Польские повстанцы 1848 года (Великая Польша)
Члены организации «красные»
Диктаторы январского восстания